Аммар () — мужское имя арабского происхождения.

Персоналии
 Аммар ибн Ясир (570—657) — один из сподвижников пророка Мухаммеда
 Аммар аль-Хаким (род. 1971) — глава Высшего исламского совета Ирака.
 Аммар аль-Мабрук (род. 1940) — ливийский политик и государственный деятель
 Аммар, Аманда (род. 1986) — канадская лыжница, участница двух Олимпийских игр.

См. также 
 Ибн Аммар (1031—1086) — арабский поэт.